Camino – in edilizia, elemento di una casa
 Ciminiera in ambito industriale, altro nome della ciminiera
 Camino – in informatica, il browser della Mozilla per macOS

Cinema 
 Camino – film del 2008 diretto da Javier Fesser

Geografia 
 Italia
 Camino – comune italiano in provincia di Alessandria
 Camino al Tagliamento – comune italiano in provincia di Udine
 Camino – frazione di Oderzo in provincia di Treviso
 Camino – frazione di Buttrio, in provincia di Udine
 Camino – frazione di Rocca d'Evandro, in provincia di Caserta
 Monte Camino – monte della provincia di Biella
 Monte Camino – monte della provincia di Caserta
 Camin – frazione di Padova

 Stati Uniti d'America
 Camino – census-designated place situato in California, nella contea di El Dorado

Altro 
 Camino Francés e Camino Aragonés, le due più importanti vie che compongono il Cammino di Santiago di Compostela
 Da Camino o Caminesi – nobile famiglia trevigiana che prende il nome dalla frazione di Oderzo summenzionata
 Particolare conformazione di una parete rocciosa
 Monte Camino, monte della regione di Hoenn, nel mondo immaginario dei Pokémon